Der Unicodeblock Notenschriftzeichen (Musical Symbols, U+1D100 bis U+1D1FF) enthält Zeichen aus den Notenschriften verschiedener Epochen und musikalischer Stilrichtungen der westlichen Musik. Ein kombinierendes Notenschriftzeichen tritt nur in Verbindung mit anderen Schriftzeichen auf.

(Wenige, aber wichtige Zeichen befinden sich nicht hier, sondern in Unicodeblock Verschiedene Symbole,
ab U+2669, so u. a. einfache Versetzungszeichen.)

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 139 kB)
 Musical Markup Project inkl. Zeichensatz, der die abgebildete Codepage unterstützt

Schriftzeichen (Notenschrift)